Kalita ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Iwan I. (Russland) (1288–1341), Fürst von Moskau
 Nikolaus Kalita (* 1943), österreichischer Popmusiker und Komponist

Siehe auch:
 Kalida